Jim Bagby ist der Name folgender Personen:

* Jim Bagby Sr. (1889–1954), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jim Bagby Jr. (1916–1988), US-amerikanischer Baseballspieler